Linau, riu de Slesvig-Holstein, afluent del Canal Elba-Lübeck
 Linau, municipi d'Alemanya
 Linau (Lingga Utara), municipi de la província de Riouwarchipel, Indonèsia.
 Linau (Maje), municipi de la província de Bengkulu, Indonèsia.